Borrell ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Borrell (* 1963), kubanische Basketballspielerin
 Federico Borrell García (1912–1936), spanischer Mühlenarbeiter und Milizionär
 Johnny Borrell (* 1980), britischer Musiker
 Josep Borrell (* 1947), spanischer Politiker, EU-Außenbeauftragter
 Pere Borrell del Caso (1835–1910), spanischer Maler, Zeichner und Aquarellist
 Teresa Borrell (* 1962), neuseeländische Sportschützin
 Francisco Mora y Borrell (1827–1905), katalanischer Priester

Borrell ist der Name folgender Grafen:

 Borrell I., auch Wilfried II. (Barcelona) († 911), Graf von Barcelona, Girona und Ausona
 Borrell II. (Barcelona), (~920–992), Graf von Barcelona, Gerona, Ausona und Urgell
 Borrell III., auch Raimund Borrell, (972–1017), Graf von Barcelona, Girona und Ausona

Siehe auch:
 Borrel
 Borell
 Borel